Улица Руднева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названы в честь русского адмирала В. Ф. Руднева (1855—1913) в Москве и Хабаровске, в честь советского архитектора Льва Руднева (1885—1956) в Санкт-Петербурге, в честь Героя Советского Союза С. В. Руднева (1899—1943) во Владивостоке и Севастополе.

Россия 
 Улица Руднева — улица в Владивостоке.
 Улица Руднева — улица в Волгограде.
 Улица Адмирала Руднева — улица в Москве.
 Улица Руднева — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Руднева — улица в Севастополе.
 Улица Руднева — улица в Туле.
 Улица Руднева — улица в Хабаровске.

Украина 
 Улица Руднева — улица в Виннице.
 Улица Руднева — улица в Луганске.
 Улица Руднева — улица в городе Макеевке.
 Улица Руднева — улица в Ровно.
 Улица Руднева — улица в Сумах.
 Улица Руднева — улица в Харькове.
 Улица Руднева — улица в Черкассах.

См. также 
 Улица Рудневой
 Улица Руднёвка